In Greifswald gibt es 12 aktive Studentenverbindungen, die unterschiedlichen Korporationsverbänden angehören.

Aktive Verbindungen 
Nach Anciennität geordnet.

Vertagte Verbindungen

Literatur 
 Ernst Hans Eberhard: Handbuch des studentischen Verbindungswesens. Leipzig, 1924/25, S. 54–57.

Weblinks

Einzelnachweise 

!
Greifswald